Caico peut faire référence à :
 Caíco (né en 1974), Aírton Graciliano dos Santos de son vrai nom, un footballeur brésilien ;
 Caicó, une ville brésilienne de l'État du Rio Grande do Norte ;
 Caíco, sous-type de poveiro, un bateau de pêche traditionnel portugais à voile latine et rames.